Die Apawamis Open 2006 fanden vom 1. bis 6. Februar 2006 in Rye, New York, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 41.750 US-Dollar.

Die an Position zwei gesetzte Vanessa Atkinson besiegte im Finale die topgesetzte amtierende Weltmeisterin, Nicol David, mit 9:6, 9:2, 9:10 und 9:7. Atkinson sicherte sich damit ihren 18. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2006
WSA World Tour 2005/06